Bonabes de Rougé, ( - Les Essarts -  - Berne), fut secrétaire général des Ligues de la Croix-Rouge de 1936 à 1957. 
 
C'était un membre de la famille de Rougé.

Notes et références 

Naissance en juin 1891
Naissance aux Essarts (Vendée)
Décès en octobre 1975
Personnalité de la Croix-Rouge
Décès à Berne
Décès à 84 ans